Gehlert bezeichnet:

 Gehlert, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz

Gehlert ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Gehlert (1934–2001), deutscher Volkswirt und Professor an der FH Würzburg-Schweinfurt
 Arthur Gehlert (1833–1904), deutscher Industrieller und Politiker
 Curt August Gehlert (1842–1899), deutscher Klassischer Philologe und Pädagoge
 Siegfried Gehlert (1925–2010), deutscher Generalleutnant des MfS